Taxa steht für:

 Taxa (Odelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Odelzhausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Kloster Taxa, ein ehemaliges Kloster der Augustiner-Barfüßer oder Augustiner-Rekollekten in Odelzhausen, Bayern, Diözese München und Freising
 Taxa (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Plural von Taxon, einer in der Biologie als systematische Einheit erkannten Gruppe von Lebewesen